Mateu Alemany Enseñat (Andratx, 1921), ciclista mallorquí
 Mateu Alemany Font (Palma 1964), advocat i dirigent esportiu mallorquí